USQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uşak (Turchia)